Raja (geslacht), een geslacht van roggen uit de familie Rajidae
 Radja (titel) (ook wel Raja), in delen van Azië een koninklijke of prinselijke heerser
 Raja Casablanca, een Marokkaanse voetbalclub uit Casablanca
Plaats in Estland
 Raja (Mulgi), een dorp in de Estlandse gemeente Mulgi, provincie Viljandimaa
 Raja (Mustvee), een dorp in de Estlandse gemeente Mustvee, provincie Jõgevamaa
Plaats in Indonesië
 Raja (Bendahara), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Raja (Tanah Abang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra